La Ford Fiesta Mk2 était la deuxième génération de la citadine polyvalente Ford Fiesta construite par Ford Europe. Introduite à l'origine en 1983, il s'agissait d'un léger lifting de la voiture d'origine, et elle était disponible dans les styles 3 portes à hayon et fourgon à panneaux. Elle a été remplacée par la Fiesta Mk3 fortement mise à jour pour 1989.

Histoire

Développement initial 
La Ford Fiesta Mk2 est apparue fin août 1983, avec une partie avant et un intérieur révisés; le changement le plus notable concerne les nouveaux phares enveloppants. Le compartiment moteur était également plus large, de manière à accueillir une transmission à cinq vitesses et de nouveaux moteurs. La voie avant a donc augmenté de 33 mm (1,3 po) (la voie arrière est restée comme sur la Mk1), tandis que les freins et la direction ont également été modifiés. La direction était une version modifiée de la configuration de l'Escort, tandis que les freins avant ont été mis à jour avec les disques avant des Escort. Au lancement, la Fiesta Mk2 n'était disponible qu'avec les moteurs "Valencia" basé sur les moteurs Kent-Crossflow familiers de 957 cm3 et 1 117 cm3, bien qu'ils soient désormais équipés de carburateurs à venturi variables pour une consommation de carburant améliorée. La ligne de capot plus bulbeuse de la Mk2 a été créée en grande partie en raison de la nécessité d'emballer le moteur CVH de Ford plus grand, dont une version de 1,3 L a suivi en 1984, et ce modèle comportait également une transmission manuelle à cinq vitesses pour la première fois. Au début, le modèle de 1.0 L n'était proposé qu'avec une transmission quatre vitesses, tandis que la transmission cinq vitesses était disponible en option dans le modèle de 1.1 L.

Deux autres versions de la Fiesta Mk2 sont apparues en 1984; il y avait un modèle XR2 mis à jour avec une version de 1,6 L du moteur CVH: le modèle Fiesta XR2 de deuxième génération était livré avec un kit carrosserie plus grand. Elle comportait également un moteur CVH 1,6 L de 96 ch (72 kW), comme précédemment vu dans la Ford Escort XR3, et une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses.

Il y avait aussi une nouvelle version de la Fiesta à moteur diesel de 1,6 L, tirant pleinement parti du compartiment moteur maintenant plus large. Les groupes motopropulseurs diesel étaient encore inhabituels dans ce segment de marché et les commentateurs ont constaté que l'impressionnante économie de carburant de la Fiesta à moteur diesel se faisait au détriment d'un groupe motopropulseur bruyant et rugueux. Même en Allemagne de l'Ouest, un marché traditionnellement réceptif aux voitures particulières à moteur diesel, la Fiesta essence dépassait toujours la version diesel de plus de quatre contre un en 1988. Cela peut également être dû au fait que le plus gros moteur, partagé avec l'Escort / Orion, n'offrait que des économies de carburant marginales à un prix d'achat considérablement plus élevé par rapport aux options essence plus petites. Lorsqu'il est installé dans la Fiesta plus légère, cependant, ce moteur offre des performances considérablement plus rapides que dans l'Escort Diesel. La Fiesta Diesel avait également des réglages de ressorts modifiés à l'arrière et a reçu les jambes de force MacPherson de la Sierra à l'avant pour faire face au moteur plus lourd.

Mise à niveau de 1986 
En novembre 1986, le moteur de la XR2 a été remplacé par une variante à mélange pauvre qui comportait une culasse et un carburateur révisés; cela a réduit les émissions, mais a entraîné une petite baisse de puissance (bien que Ford revendique toujours la même puissance maximale). À ce stade, le constructeur a également profité de l'occasion pour proposer la transmission manuelle à 5 vitesses, déjà de série dans le modèle de 1,3 L, en option dans la voiture améliorée de 1,1 L.

En 1986, le moteur CVH de 1,3 L a été remplacé par une version à mélange pauvre de 1,4 L du même groupe motopropulseur, tandis que les autres moteurs ont été modifiés pour utiliser de l'essence sans plomb. En février 1986, tous les modèles ont reçu le réservoir de carburant de 40 litres, auparavant réservé au modèle XR2, augmentant la capacité de carburant et l'autonomie de 17%.

Fiesta automatique 
En mai 1987, Ford a ajouté à la gamme la nouvelle CTX, incorporant une transmission à variation continue, bien qu'elle n'ait été proposée qu'avec le moteur de 1.1 L, et relativement peu de ces Fiesta CTX ont été produites.

Commercialisation 
La Fiesta Mk2, confrontée à la concurrence de la Vauxhall Nova et de l'Austin Metro, était l'une des meilleures citadines polyvalentes du Royaume-Uni. Dans sa meilleure année de tous les temps, 1987, plus de 150 000 modèles de Fiesta ont été vendus au Royaume-Uni, bien qu'elle ait terminée deuxième dans les graphiques de vente, derrièrela Ford Escort. En Allemagne de l'Ouest, alors le plus grand marché national d'automobile en Europe, la Fiesta a réussi à surpasser la Volkswagen Polo en 1984, 1985 et à nouveau en 1989, tandis que la Polo a légèrement surpassé la Fiesta chaque année entre 1986 et 1988. Tout au long de cette période, les ventes ouest-allemandes de l'Opel Corsa ont suivi celles de la Fiesta et de la Polo.

En avril 1989, lorsqu'une nouvelle génération de Fiesta a été lancée, la production et les ventes combinées des deux premières générations de Fiesta, produites entre 1976 et 1989, avaient dépassé 4,5 millions d'unités.

Caractéristiques

Références 

Fiesta2
Automobile des années 1980